Houston Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Houston Township (Arkansas)
 Houston Township (Illinois)
 Houston Township (Kansas)
 Houston Township (Minnesota)
 Houston Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Huston Township